Василько де Серецки () — старинный румынский дворянский род.

  (1795—1861) — барон, землевладелец и государственный деятель. 
 Василько де Серецки, Александру (1827—1893) — барон, его дети:
 Василько де Серецки, Георг (1864—1940) — граф, государственный и политический деятель;
 Василько де Серецки, Стефан  (1869—1933) — граф, военный и государственный деятель;
 Василько де Серецки, Александру (1871—1920) — граф, военный деятель, подполковник кавалерии Австрийской имперской армии;
  (1872—1934) — граф, военный деятель и священник. 

Вид родового герба: